Nakanoshima – isola fluviale nel centro di Osaka
 Nakanoshima (metropolitana di Sapporo) –  stazione della metropolitana di Sapporo
 10161 Nakanoshima – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Stazione di Nakanoshima